L'edizione 2007-2008 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del , che ha conquistato il suo ventunesimo titolo. Il campionato è iniziato il 10 agosto 2007, e si è concluso il 17 maggio 2008.

Capocannoniere del torneo è stato Luca Toni del  con 24 gol.

Stagione

Avvenimenti 
Il torneo viene dominato dal , che è allenato anche in questa stagione da Ottmar Hitzfeld: la squadra bavarese comanda la classifica fin dalla prima giornata, e termina dieci punti sopra il  battuti nel match d'andata con un secco 4-0. Queste due squadre si qualificano alla Champions League insieme allo , mentre i campioni uscenti dello Stoccarda finiscono sesti e non riescono nemmeno a qualificarsi direttamente alla Coppa UEFA. In questa stagione il Bayern conquista così un altro double vincendo anche la Coppa di Germania: ad essere battuto nella finale è il .

Nelle competizioni europee il miglior risultato è ottenuto sempre dal Bayern, e anche qui Toni è il miglior marcatore: i Rossi arrivano infatti in semifinale nella Coppa UEFA. Vengono qui eliminati dai futuri campioni dello , che in precedenza avevano eliminato anche il , uscito a sua volta vincitore contro l'Amburgo.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2008-2009
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2008-2009
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2008-2009.
      Ammesse alla fase a gironi della Coppa UEFA 2008-2009
      Retrocesse in 2. Bundesliga 2008-2009

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bayern Monaco (22)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (2)
 Miglior attacco: Werder Brema (75 gol segnati)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (21 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+47)
 Maggior numero di pareggi: Amburgo (12)
 Minor numero di pareggi: Stoccarda (4)
 Minor numero di vittorie: Norimberga (7)
 Maggior numero di sconfitte: Duisburg (21)
 Peggior attacco: Hansa Rostock (30 gol segnati)
 Peggior difesa: Borussia Dortmund (62 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Arminia Bielefeld (-25)

Individuali

Classifica marcatori

Spettatori 

Nonostante la Bundesliga figuri alle spalle di campionati come Liga o Serie A nella graduatoria UEFA, il pubblico tedesco è tradizionalmente molto partecipe delle vicende della propria squadra e i tifosi riempiono quasi ogni sabato gli impianti sportivi per assistere anche agli incontri meno importanti della stagione.

Il campionato 2007-2008 ha archiviato numeri da record assoluto: nel girone d'andata, in 17 giornate, gli spettatori totali sono stati 8.601.886, con un incremento del 3,75% rispetto alla prima fase del campionato 2006/2007 (8.291.066). Ad ognuno dei 306 match hanno assistito in media 38.529 persone. Un nuovo primato, che cancella il precedente di 38.191. Le note positive non riguardano solo la prima divisione. Anche la Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca, può sorridere per un +10,83%. Dai 15.964 spettatori della stagione 2006-2007 si è passati ai 17.693 del 2007-2008. In media un tagliando per accedere allo stadio costa 19,32 euro.

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2007-2008
 DFB-Pokal 2007-2008

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-2007-2008/

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2007-2008